Пастернак — рід рослин родини Зонтичних, найвідомішим представником якого є пряний коренеплід пастернак посівний.

Прізвище 

 Пастернак Борис Леонідович (1890 — 1960) — російський поет, прозаїк, перекладач україно-єврейського походження, лауреат Нобелівської премії.
 Пастернак Валерій Іванович (1965) — український медик, підполковник медичної служби Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Пастернак Віктор Миколайович (1947 — 2007) — український медик, професор Донецького національного медичного університету.
 Пастернак Іван (1876 — 1943) — український громадсько-політичний діяч у Польщі, сенатор Сейму Польщі.
 Пастернак Ігор Борисович (дата народження невідома) — сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Пастернак Леон (1910 — 1962) — польський письменник і перекладач.
 Пастернак Леонід Осипович (1862 — 1945) — художник і графік українського єврейського походження.
 Пастернак Марія Іванівна (1897—1983) — канадський і український педагог, журналіст, критик.
 Пастернак Назарій Мирославович (дата народження невідома) — майор Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Пастернак Наталя (1965 — 2016) — українська громадсько-політична діячка у Франції.
 Пастернак Северин Іванович (1899 — 1994) — український геолог і палеонтолог. Брат Ярослава Пастернака
 Пастернак Ярослав Іванович (1892 — 1962) — український археолог.
 Пастернак Ярослав Іванович (1958 — 2004) — український спортивний журналіст.

Див. також 
 Постернак

Прізвища